Дьюла Секфю (; 23 мая 1883, Секешфехервар, ‒ 28 июня 1955, Будапешт) — венгерский , публицист и политический деятель. Член-корреспондент (с 1925) и действительный член (с 1941) Венгерской академии наук.

Биография 
С 1905 до 1906 года работал в Национальном музее Венгрии, с 1908 до 1910 года был стажёром в Национальном архиве. Провёл семнадцать лет в Вене, изучая документы XVI—XVIII веков. С 1925 года — профессор кафедры истории Венгрии нового времени в Будапештском университете.

Испытав влияние Леопольда фон Ранке, Вильгельма Дильтея, Фридриха Мейнеке, стал основателем «духовно-исторической» школы в венгерской историографии, отстаивавшей идею консервативного развития своей страны в духе «христианской общности». Его работа 1920 года «Три поколения» стала обоснованием официальной идеологии контрреволюционного режима Хорти, установившегося после подавления революционных процессов 1918—1919 годов. С сентября 1927 года по декабрь 1939 года был редактором журнала Magyar Szemle («Венгерский обзор»), поддерживавшего политику Иштвана Бетлена.

Как и многие другие сторонники Бетлена, ко Второй мировой войне он усомнился в адекватности ориентации на нацистскую Германию, и присоединился к движению за независимость и народный фронт против фашизма. С 1939 по 1944 год был ведущим публицистом антинемецкого оппозиционного издания Magyar Nemzet. Для рождественского выпуска социал-демократической газеты Népszava 1941 года он написал статью «Понятие свободы», содержавшую призыв к национальному единству против нацизма. В сентябре 1942 года на суде над деятелем коммунистического и рабочего движения Золтаном Шёнхерцом был свидетелем защиты. К 120-летию годовщины Шандора Петёфи в январе 1943 года напоминал о его демократических и революционных идеалах.

Скрываясь во время режима ультраправой партии «Скрещённые стрелы», в 1944 году установил контакты с представителями коммунистической, социал-демократической и других антифашистских партий Венгрии. Оставался беспартийным, хотя его приглашали возглавить Христианско-демократическую народную партию. 2 апреля 1945 года был избран в состав Временного национального собрания.

15 октября 1945 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Венгрии, оставаясь послом Венгрии в СССР до сентября 1948 года, готовил Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Венгерской Республикой. Был депутатом парламента с мая 1953 года, в 1954‒1955 годах член Президиума ВНР. Вышедший в свет в 1947 году труд Секфю «После революции» отразил стремление автора критически пересмотреть прежние взгляды, перейдя на демократические позиции.

Примечания 

Публицисты Венгрии
Политики Венгрии
Депутаты Национального собрания Венгрии
Дипломаты Венгрии
Послы Венгрии в СССР
Члены Венгерской академии наук
Движение Сопротивления в Венгрии